Die Japan Open 1983 waren ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 17. bis 23. Oktober 1983 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Weblinks 
 
 tennisforum.com

WTA Tour 1983
Tennisturnier in der Präfektur Tokio